Een andere en Franse benaming voor de hoofdstad van Algerije, zie Algiers.
 Alger (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington.
 Alger (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio.
 Alger County, een county in de Amerikaanse staat Michigan.